Lewistown (Illinois)
 Lewistown (comtat de Frederick), població de l'estat nord-americà de Maryland
 Lewistown (comtat de Talbot), població de l'estat nord-americà de Maryland
 Lewistown (Montana)
 Lewistown (Ohio)
 Lewistown (Pennsilvània)

Vegeu també 
 Lewiston (desambiguació)